Prusinowo ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Prusinowo (Działdowo), Dorf im Powiat Działdowski, bis 1945: Pruschinowo, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Prusinowo (Piecki), Dorf im Powiat Mrągowski, bis 1930: Pruschinowen, 1930 bis 1945 Preußental, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Prusinowo (Kórnik), Dorf im Powiat Poznański
 Prusinowo (Lubasz), Dorf im Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
 Woiwodschaft Pommern:
 Prusinowo (Debrzno), Dorf im Powiat Człuchowski, bis 1945: Prützenwalde, Kreis Schlochau, Westpreußen (Pommern)
 Woiwodschaft Westpommern:
 Prusinowo (Gryfice), Dorf im Powiat Gryficki, bis 1945: Rütznow, Kreis Greifenberg, Pommern
 Prusinowo (Łobez), Dorf im Powiat Łobeski, bis 1945: Prütznow, Kreis Regenwalde, Pommern

Siehe auch:
 Prusinowo Wałeckie